Le cocon est l'enveloppe de la nymphe de certains insectes. 

On appelle communément « cocon » un endroit dans lequel on se sent bien, chez soi par exemple.

Il peut également faire référence à une spécialité lyonnaise, le cocon de Lyon.

Le Cocon est également le titre de plusieurs fiction comme :
Le Cocon, débuts à l'hôpital, une série télévisée réalisée par Pascale Dallet.
Cocon (Kokon), un film allemand réalisé par Leonie Krippendorff.

Voir aussi 
 
COCON